Ozu oder Ōzu bezeichnet:

 Ōzu, eine Stadt in Japan
 Ōzu (Han), ein Lehen

Ozu der Familienname folgender Personen:
 Masahiko Ozu (* um 1950), japanischer Jazzmusiker
 Ozu Yasujirō (1903–1963), japanischer Regisseur